Николай Карлович Рейценштейн ( — , Петроград) — русский адмирал.

Биография 
Сын надворного советника. 
 16 сентября 1870 года зачислен воспитанником Морского училища, которое закончил 31 марта 1874 года с присвоением чина гардемарина. 
 12 апреля 1874 года зачислен в 3-й флотский экипаж. 
 30 сентября 1875 года произведен в чин мичмана. 
 28 сентября 1876 года зачислен слушателем в Минный офицерский класс. По окончании Минного офицерского класса, 12 мая 1878 года зачислен в минные офицеры 2-го разряда.
 23 сентября 1877 года назначен минным офицером клипера «Джигит». 
  В 1879 году в составе экипажа клипера «Джигит» под командованием капитана 2-го ранга К. К. де Ливрона находился в распоряжении русского консула в Гавайях.
 1 января 1880 года произведен в чин лейтенанта. 
 24 мая 1882 года назначен командиром миноносца «Чайка». 
 12 ноября 1882 года назначен минным офицером фрегата «Князь Пожарский», с переводом в 1-й флотский экипаж. 
 12 апреля 1883 года назначен командиром миноносца «Ракета». 
 5 января 1885 года назначен минным офицером крейсера «Адмирал Корнилов». 
 С 28 февраля 1886 года исполнял должность флагманского минного офицера штаба начальника эскадры Тихого океана вице-адмирала В. П. Шмидта. 
 С 14 января 1889 года командовал на Балтике миноносцем «Нарва». 
 5 января 1890 года назначен председателем комиссии по приёму в казну мин и торпедных аппаратов. 
 С 14 февраля по 13 марта 1890 года временно исполнял обязанности командира 7-й роты миноносок. 
 С 23 апреля 1890 года исправлял должность старшего флаг-офицера штаба командующего отрядом судов Морского училища. 
 1 января 1891 года произведен в чин капитана 2-го ранга. 
 В 1891—1895 годах был старшим офицером клипера «Разбойник». 
 С 1 января 1895 года командовал канонерской лодкой «Ёрш». 
 15 апреля 1895 года назначен флагманским минным офицером штаба командующего практической эскадрой Балтийского моря. 
 С 11 сентября 1895 года по 18 ноября 1898 года командовал транспортом «Европа». 
 15 февраля 1899 года назначен представителем Морского Технического комитета в Германии на заводах Ф. А. Круппа. 
 11 апреля 1899 года произведен в чин капитана 1-го ранга. 
 В 1900—1904 годах  был наблюдающим за постройкой крейсера «Аскольд», а затем его командиром. 
 16 января 1904 года назначен командующий Владивостокским отрядом крейсеров.
 17 марта 1904 года назначен командующим крейсерским отрядом Порт-Артурской эскадры. 
 12 июля 1904 года произведен в чин контр-адмирала за отличие. 
 В ходе сражения в Жёлтом море 28 июля 1904 года, возглавлял прорыв крейсерского отряда. После сражения 28 июля на «Аскольде» прорвался в Шанхай, где крейсер был разоружен.
 В 1907—1909 годах командовал учебно-артиллерийским отрядом Балтийского флота. 
 В 1909 году произведен в чин вице-адмирала. 
 В 1910 году получил право на ношение золотого знака в память окончания полного курса наук Морского кадетского корпуса.
 В 1910—1912 годах председательствовал в Особом комитете по организации Амурской флотилии. 
 В 1912—1916 годах председательствовал в Особом комитете по организации прибрежной обороны. 
 14 апреля 1913 года произведен в чин адмирала. 
 В 1914 году получил право на ношение памятного знака защитника крепости Порт-Артур. 
 В 1915 году  награждён знаком отличия за 50 лет безупречной службы на Георгиевской ленте. 
 В конце 1915 года назначен членом Адмиралтейств-совета морского министерства. 
 21 июня 1916 года уволен со службы по достижении предельного возраста.

Увольняются от службы: за истечением установленного законом шестилетнего срока пребывания в составе Адмиралтейств-Совета: члены Адмиралтейств-Совета, адмиралы: Рейценштейн и Зацаренный, оба с мундиром и пенсиею.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР объявляет Высочайшую благодарность бывшим членам Адмиралтейств-Совета, адмиралам Рейценштейну и Зацаренному, за отлично-ревностную служебную их деятельность
Скончался в Петрограде, где и погребен на Новодевичьем кладбище.

Жена: Ольга Павловна Рейценштейн (1862 — 25.02.1917)
Дочь: Елена Николаевна Рейценштейн, 7 октября 1918 г. в возрасте 21 года вышла замуж за крестьянина деревни Терешинки Лужского уезда Николая Максимовича Кузьмина, 33 лет .

Награды
 Орден Святого Станислава 3-й степени -  16 апреля 1878 года;
 Орден Калакауа I  командорского креста (Гавайи) - 3 марта 1880 года;
 Орден Святой Анны 3-й степени - 1 января 1882 года;
 Орден Святого Станислава 2-й степени - 24 апреля 1888 года;
 Орден Святой Анны 2-й степени - 6 декабря 1895 года;
 Медаль «В память царствования императора Александра III» - 1896 год;
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом за 20 морских кампаний - 22 сентября 1897 года;
 Медаль «В память коронации Императора Николая II» - 1898 год;
 Орден Красного орла 2-й степени (Пруссия) - 9 марта 1900 год;
 Орден Почётного легиона офицерского креста (Франция) - 1902 год;
 Орден Святого Владимира 3-й степени - 6 декабря 1903 года;
 Мечи к ордену Святого Владимира 3-й степени - 22 марта 1904 года;
 Медаль «В память русско-японской войны» - 1906 год;
 Орден Святого Станислава 1-й степени -  1907 год;
 Орден Святой Анны 1-й степени - 6 декабря 1910 года;
 Орден Святого Владимира 2-й степени - 6 декабря 1913 года;
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» - 1913 год;
 Нагрудный знак крест «За Порт-Артур» - 1914 год;
 Медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте» - 1915 год;
 Медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914» - 1915 год;
 Орден Белого орла - 30 июля 1915 года.

Ссылки

Примечания

Адмиралы (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)